Нищенка — нищая, бедная женщина (см. также нищета, нищие).

 «Нищенка» — рассказ Максима Горького, написанный и опубликованный в 1893 году. Одно из первых произведений писателя.

Нищенка — названия нескольких водоёмов:

 Нищенка — река в Москве, левый приток реки Москвы;
 Нищенка — река в Московской области, верхний приток Велинки;
 Нищенка — река в Московской области, нижний приток Велинки;